Rui Manuel César Costa (Lisboa, 1972), futbolista portuguès 
 Rui Alberto Faria da Costa (Aguçadoura, 1986), ciclista portuguès